Уильям Шарп: Шарп, Уильям (1855—1905) — шотландский писатель и поэт, публиковавшийся также под псевдонимом Фиона Маклауд.
 Шарп, Уильям (род. 1934) — американский экономист.